Abschaltthyristor steht für:
 den Löschthyristor eines Thyristorschalters
 einen GTO-Thyristor